Mariani steht für:

 Mariani (Band), US-amerikanische Bluesrockband
 Vin Mariani, alkoholhaltiges Getränk

Mariani ist der Familienname folgender Personen:

 Amos Mariani (1931–2007), italienischer Fußballspieler und -trainer

 Antoine Mariani (1776–1845), französischer Politiker
 Ashley Mariani (* 1994), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Camillo Mariani (1565–1611), italienischer Bildhauer
 Carlo Maria Mariani (1931–2021), italienischer Maler
 Carolina Mariani (* 1972), argentinische Judoka
 Cesare Mariani (1826–1901), italienischer Maler
 Clemente Mariani (1900–1981), brasilianischer Unternehmer und Politiker
 Domenico Mariani (1863–1939), italienischer Kardinal
 Edoardo Mariani (1893–1956), italienischer Fußballspieler 
 Felice Mariani (* 1954), italienischer Judoka
 Fiorella Mariani (* ??), italienische Kostümbildnerin und Regisseurin
 Giorgio Mariani (1946–2011), italienischer Fußballspieler
 Giovanni Mariani (1919–1991), römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat
 Giuseppe Mariani (1681–1731), italienischer Baumeister
 Isacco Mariani (1892–1925), italienischer Motorradrennfahrer
 José Mariani (1800–1875), brasilianischer Politiker
 Lorenzo Mariani (* 1975), italienischer Motorradrennfahrer
 Lucio Mariani (1865–1924), italienischer Klassischer Archäologe
 Luiza Mariani (* 1980), brasilianische Schauspielerin
 Marcella Mariani (1936–1955), italienische Schönheitskönigin und Schauspielerin
 Marco Mariani (* 1968), italienischer Curler
 Mario Mariani (1884–1951), italienischer Schriftsteller
 Maurizio Mariani (* 1982), italienischer Fußballschiedsrichter
 Orazio Mariani (1915–1981), italienischer Leichtathlet
 Pietro Mariani (* 1962), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Pompeo Mariani (1857–1927), italienischer Maler
 Raffaella Mariani (* 1960), italienische Geologin und Politikerin

 Scott Mariani (* 1968), schottischer Journalist und Schriftsteller 
 Sebastiano Mariani (vor 1483–1518), italienischer Bildhauer und Architekt
 Teodoro Mariani (1882–1916), italienischer Kanute
 Thierry Mariani (* 1958), französischer Politiker
 Virginia Mariani Campolieti (1869–1941), italienische Pianistin